Il singolare del Stella Artois Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Boris Becker ha battuto in finale 6–4, 7–6 (7–3) Stefan Edberg.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1996
ATP Tour 1996